Le Championnat du Portugal de football 1960-1961 est la  de la compétition qui voit la victoire de Benfica.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1961-62 sur leballonrond.fr

1960-1961
Championnat Portugal Football 1960-1961 D1
Championnat Portugal Football 1960-1961 D1
Portugal
Portugal